Бобовье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Бобовье — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Бобовье — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.